Orobal puede referirse a:

 el nombre común de la planta Salvia sclarea; 
 el nombre común de la planta Salvia verbenaca;
 el nombre común de la planta Teucrium pseudochamaepitys; o
 el nombre común de la planta Withania somnifera.